

Philosophie 
 Pour la notion d'alter ego en philosophie, voir Autrui.

Psychologie 
 Alter ego, un second Soi considéré comme distinct de la personnalité normale d'une personne

Cinéma 
 Alter ego, le titre québécois de Faux-semblants (Dead Ringers), film de David Cronenberg sorti en 1988 ;
 Alter ego, un film franco-luxembourgeois réalisé par Jérôme Nunes en 2010.

Musique

Groupe 
 Alter Ego, un groupe de musique électronique allemand.

Albums 
 Alter Ego, un album studio d'Amanda Lear (1995) ;
 Alter Ego, un album studio de Prince Royce (2020).

Chansons 
 Alter Ego, une chanson de Jean-Louis Aubert sortie en 2001 dans l'album Comme un accord ;
 Alter Ego, une chanson de Minus One qui représenta Chypre au Concours Eurovision de la chanson 2016 ;

Autres 
 Alter ego, une série de bande dessinée écrite par Denis Lapière et dessinée par Mathieu Reynès ;
 Alter ego, une série de shōjo manga espagnole par Ana Cristina Sanchez ;
 Alter Ego, une société française de doublage et postsynchronisation ;
 Alter Ego, une société d'édition française créée en 2002 et située à Céret (Pyrénées-Orientales) ;
 Alter Ego, un jeu vidéo développé par Future Games sorti en 2010 ;
 Alter Ego, un jeu vidéo par Australie sorti en 1986.

Voir aussi